Ста́сис А́льгирдович Краса́ускас (, 1 июня 1929, Каунас, Литва — 10 февраля 1977, Москва) — литовский советский график и педагог, лауреат Государственной премии СССР (1976), народный художник Литовской ССР (1977).

Биография 
Родился 1 июня 1929 года в Каунасе. Там же окончил среднюю школу. В 1948—1952 годах учился в Вильнюсском государственном институте физкультуры и спорта. Неоднократно завоёвывал звание чемпиона Литовской ССР по плаванию в различных стилях на разные дистанции.

Художественное образование получил в Художественном институте Литовской ССР в Вильнюсе (1952—1958). С 1961 года преподавал в Художественном институте.

Был близким другом поэта Р. И. Рождественского.

С. А. Красаускас умер от рака гортани 10 февраля 1977 года в Москве в онкологическом институте имени П. А. Герцена. Похоронен на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе (координаты могилы 54°41′57.43″N 25°19′18.53″E).

Творчество 
Создавал в различных техниках (ксилография, литография, линогравюра, офорт) станковые гравюры и иллюстрации к литературным произведениям. Произведениям свойственна метафоричность, лаконизм и экспрессия белых линий на чёрном фоне.
С 1959 года участвовал в выставках в Литве и за её пределами. Состоялось более 30 персональных выставок в Москве, Кракове, Софии, Белграде, Магдебурге и других городах мира.

К наиболее известным произведениям Красаускаса относится линогравюра «Юность» (1961), использованная в качестве эмблемы журнала «Юность» («круглое девичье лицо с пшеничными колосьями вместо волос [тут Дину Рубину подвела память: и лицо скорее овальное, чем круглое, и волосы изображены не в виде колосьев, а в виде тонких, гибких ивовых ветвей с узкими листьями. — Ред.]»). Она воспроизведена и на надгробии художника.

Автор циклов иллюстраций к поэмам Ю. Марцинкявичюса «Кровь и пепел» (ксилография, 1960), «Стена» (автоцинкография, 1969), к книге стихов Э. Межелайтиса «Человек» (ксилография, 1961—1962), к книгам Э. Межелайтиса «Кардиограмма», «Авиаэтюды», к книге А. Т. Венцловы «Знаешь ли ты тот край?» (1964), а также к поэме Р. И. Рождественского «Реквием» (1961), «Сонетам» У. Шекспира (автоцинкография, 1966), «Песне песней», поэме В. В. Маяковского «Владимир Ильич Ленин» (1970).

Среди других работ — цикл серия гравюр «Движение» (1971), цикл эстампов «Вечно живые» (1975).

В основу цикла «Вечно живые» лёг сюжет фрески, созданной неизвестным германским художником на фасаде кирхи в Зеленополье (Калининградская область) (фреска посвящена памяти погибших в Первой мировой войне.

Фильмография 
В качестве актёра снялся в эпизоде одного фильма:
 1962 — Шаги в ночи / Žingsniai naktį — ''Саша

Награды и звания 
 орден «Знак Почёта»
 Бронзовая медаль на Международной выставке книжного искусства в Лейпциге (1962) — за иллюстрации к книге Э. Межелайтиса «Человек»
 Государственная премия Литовской ССР (1965) — за иллюстрации к книге Э. Межелайтиса «Человек»
 заслуженный деятель искусств Литовской ССР (1968)
 Государственная премия СССР (1976) — за цикл гравюр «Вечно живые» (1973—1975)
 народный художник Литовской ССР (1977)

Примечания

Ссылки 
 
 Богданов П. С., Богданова Г. Б. Стасис Красаускас
 О Стасисе Красаускасе в LJ

Выпускники Вильнюсской художественной академии
Художники-иллюстраторы СССР
Художники Литвы
Художники СССР
Графики СССР
Графики Литвы
Преподаватели Вильнюсской художественной академии
Члены Союза художников СССР
Народные художники Литовской ССР
Лауреаты Государственной премии Литовской ССР
Ватерполисты
Похороненные на Антакальнисском кладбище
Умершие от рака гортани